High Fliers – episodio del 2006 della serie tv  Industrial Revelations

Film
High Fliers – cortometraggio del 1916 diretto da Harry Myers
High Fliers – cortometraggio del 1921 prodotto dalla Schiller Productions (II)